La Gazzetta dello Sport – quotidiano sportivo italiano
 Geriatric Depression Scale – scala di valutazione dello stato umorale-affettivo nel paziente anziano
 Giornale di Sicilia – quotidiano italiano
 Global Distribution System – sistema informatico di gestione delle prenotazioni aeree e alberghiere
 Granatieri di Sardegna – corpo di fanteria dell'esercito italiano
 G.D.S. – etichetta discografica fondata da Gigi D'Alessio